Tóth Csilla Ilona (Budapest ? ?  – ) fotóművész, természetgyógyász.

Életrajza 

A szentendrei Ferences Gimnáziumban végzett, az érettségi és a fényképész végzettség megszerzése után a Magyar Távirati Irodánál, az MTA Régészeti Intézeténél és a Budapesti Történeti Múzeumban dolgozott.

Fotósmunkáit Tóth Csilla, Tóth Csilla Ilona és (első férjével, Gál Atillával kötött házassága révén) Gálné Tóth Csillaként is jegyzi. Múzeumi tárgyfotói kiadványok tucatjaiban lelhetők fel.

Rendszeresen fényképezte a Ferences rend hazai központjainak (Budapest, Esztergom, Gyöngyös, Mátraverebély-Szentkút, Szombathely) eseményeit. Közel tíz éven át, 2011 és 2020 között a Napkút Kiadó és Napút folyóirat könyvbemutatóinak, irodalmi rendezvényeinek (többek között a Poétai plenereknek és az évről évre ismétlődő Jeles hetvenesek-esteknek) egyik megörökítője.

Fényképész-tevékenységével párhuzamosan természetgyógyász, kineziológus végzettséget szerzett.

A Dr. Kotász Könyvkiadó vizuális szerkesztője.

Családja 

Édesapja, Tóth Kálmán (1930–2011) a Malév pilótája és pilóta-oktatója, anyai nagyapja, Tömpe Károly (1894–1944) az 1920-as és '30-as évek ismert építési vállalkozója és politikus volt. Másodunokatestvére, K. Nagy Lajos operatőr, fotográfus.

Illusztrált kötetek (válogatás) 

 A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletelemzései 2001-ben (Budapesti Történeti Múzeum, 2002)
 A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletelemzései 2002-ben (Budapesti Történeti Múzeum, 2003)
 A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2003-ben (Budapesti Történeti Múzeum, 2004)
 A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2004-ben (Budapesti Történeti Múzeum, 2005)
 A BTM Aquincumi Múzeumának ásatásai és leletmentései 2007-ben (Budapesti Történeti Múzeum, 2008)
 A Budapesti Történeti Múzeum ásatásai 2013-ban (Budapesti Történeti Múzeum, 2014)
 Aquincumi látványraktár (Budapesti Történeti Múzeum, 2009)
 Hétköznapok és vallásos élet a rézkor végén (szerk.: Endrődi Anna, Budapesti Történeti Múzeum, 2004)
 Kádas Tibor: Művészek és művészportrék (Dr. Kotász Könyvkiadó, Piliscsaba, 2022)
 Kállay Kotász Zoltán: Félig szelídített istenek (Napkút Kiadó, Budapest, 2018)
 Kállay Kotász Zoltán: Társasutazás Közép-Mámor földjére (Napkút Kiadó, Budapest, 2020)
 Kállay Kotász Zoltán: Térzene (Napkút Kiadó, Budapest, 2018)
 Kincsek a város alatt – Újdonságok a múltból (Budapesti Történeti Múzeum, 2017)
 N. Kósa Judit – Szablyár Péter: Föld alatti Buda (Városháza, Budapest, 2007)
 Nagy Margit: A Budapest, XVII. Rákoscsaba, Péceli úti császárkori barbár temető I.-II. (magánkiadás, Budapest, 2018)
 Nap(út)nyugta (Cédrus Művészeti Alapítvány, 2022)
 Napút 2019/3. szám, "Nem kellek. Jól van." (Tóth Csilla Ilona fényképfelvételeivel az Ady Emlékmúzeumból, 2019)
 Önlexikon – Kortárs magyar írók önszócikkei (Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2017)
 P. Kárpáti Kázmér: Máriás fiatalok kézikönyve (Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Gyöngyös, 2015)
 Régészeti kutatások Budapest peremén (Budapesti Történeti Múzeum, 2009)

Kiállításai (válogatás) 

 Műtárgymesék (Tóth Csilla Ilona és Komjáthy Péter fotóival, Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítása, 2012-13)
 Fogadalmi szertartások, ősi lakomák (Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítása, 2013)

Díjak, elismerések 

 "A négy mérhetetlen" fotópályázat, II. helyezés (BuddhaFM Rádió, 2019)

Források 

 Tóth Csilla Ilona életrajza (naputonline.hu)
 Tóth fényképész – Tóth Csilla Ilona honlapja

Külső hivatkozások 

 Hetvenesek, akik félszavakból is megértik egymást (beol.hu)
 Király Eszter: Hetvenes kiválóságainkat mutatja be a Napút új száma (zaol.hu)
 A Magyar-Japán Baráti Társaság Második Magyar Haikunapja 2015-ben (mjbt.hu)
 Muzsikáló fotóalbumok – videóetűdők Tóth Csilla Ilona fényképfelvételeivel (youtube.com)
 Poétai plener-eseményfotók a Napút Online oldalán
 Tóth Csilla Ilona illusztrációi a Napút Online-on

Fotográfusok